Andrew Fisher (1862-1928) – australijski polityk, trzykrotny premier Australii
 Andrew Fisher (ur. 1991) – jamajski lekkoatleta